ORP „Jastrząb” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od jastrzębia, ptaka drapieżnego nielicznie występującego w Polsce:
 ORP „Jastrząb” (P551) – okręt podwodny typu S z okresu międzywojennego i II wojny światowej, eks-amerykański USS S-25
 ORP „Jastrząb” – trałowiec redowy projektu 253Ł z lat 40. XX wieku, ex-radziecki T-241
 ORP „Jastrząb” (615) – trałowiec bazowy projektu 206F z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 „Jastrząb-Kobben” – okręt podwodny typu Kobben, obecnie symulator

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów